Minsekinder is een Limburgse band. De meeste leden komen uit Venlo. Ze spelen een mix van salsa, reggae, musica ranchera, ballades en rock-'n-roll.

De naam is ontleend aan een carnavalsliedje met de titel Minsekinder, gecomponeerd door Thuur Luxembourg en Frans Boermans en oorspronkelijk gezongen door Sjraar Peetjens. Aanvankelijk spelen ze dan ook voornamelijk bewerkingen van bekende Venlose carnavalsliedjes, maar sinds enkele jaren spelen ze steeds meer eigen werk.

Huidige bandleden
 Michiel van der Grinten: zang, gitaar
 Jaakko Buchholtz: contrabas, zang
 Geert Hermkes: accordeon, zang
 Jeroen van der Linden: drums
 Stefan Nijssen: percussie, trompet, zang

Biografie
In 1989 loopt Van der Grinten na een verblijf in Mexico – waar hij veel muzikale invloeden opdeed – in Utrecht Buchholtz tegen het lijf en er ontstaat een hechte vriendschap, vooral ook op muzikaal vlak. De voorloper "Mooder Hellup" is geboren. Na enkele jaren zal ook Nijssen zich bij het gezelschap voegen en uit de gelederen van bevriende orkesten zijn dan inmiddels ook Van der Linden en Hermkes gerekruteerd. De volledige bezetting is een feit en het eerste album wordt opgenomen. Omdat de naam Mooder Hellup te veel zou worden geïdentificeerd met Huub Stapel en vanwege de uitbreiding van de band, veranderen ze de naam in de huidige.

In 1989 hebben ze (als Mooder Hellup) samen met Huub Stapel een bescheiden hitje in de hitparades met een muzikale bewerking van het origineel Venlose Och waas ik maar beej mooder thoés gebleve, welk in de jaren 50 al was geschreven door Frans Boermans en Thuur Luxembourg en gezongen werd door Sjraar Peetjens. Pas in de jaren 60 is het liedje in een Nederlandstalige bewerking opgenomen door Johnny Hoes.

Aanvankelijk is René Scheffer de leadzanger, maar na een paar jaar verlaat hij de band. Van der Grinten neemt de rol van leadzanger van hem over en tegelijkertijd maakt Hermkes (accordeon, toetsen en zang) de overstap van Rowwen Hèze naar Minsekinder.

Als voorlopige hoogtepunten in haar historie noemt de band zelf de kennismaking en daaropvolgende samenwerking en vriendschap met zanger Sjraar Peetjens (geb:1922) en de 10-daagse tour door Nigeria ter ondersteuning van het werk van de CO-foundation.

In 2014 kreeg accordeonist Hermkens de Sjeng, een prijs van de Maastrichtse "Sjeng Kraft Kompenei". Hij ontving de prijs voor zijn gehele oeuvre.

In de tweede helft van 2014, aan de vooravond van de opening van het nieuwe poppodium Grenswerk, kwam de band met een idee om samen nieuw Venloos talent oude Venlose liedjes in een nieuw jasje te steken. Het project, dat de naam Venloos Blood droeg, kreeg al snel vorm, en de bands Van Gelder, Appelemoos, Kwante Hippe en Linke Mik repeteerden samen met Minsekinder de liedjes die in januari 2015 werden gebracht. Van het project werd een cd gemaakt die tijdens de uitverkochte voorstelling exclusief voor bezoekers werd verspreid op vertoon van een toegangskaartje.

Discografie
 Casa Loco (1994)
 Blief neet allein (1997)
 Nieje veere (2000)
 Sjraar zingk met Minsekinder (2000)
 Kóm in mien erm (2002)
 Tièd genóg (2007)
 Minsekinder & Co (2009) jubileumuitgave met verschillende gastartiesten
 Noow & Heej (2011)
 Adelante a toda maquina (2014)
 Venloos Blood (2015) samenwerking met vier jonge bands

Venlose band